

Geografia
Bilad al-Sham – regione araba comprendente gli attuali Stati di Siria, Libano, Israele, Palestina e Giordania.

Astronomia 
 α Sagittae, conosciuta anche come Sham – stella della costellazione della Freccia

Cinema 
 Sham – film del 1921 diretto da Thomas N. Heffron

Altro 
 Sham – personaggio di One Piece